zamora hace referencia a varios artículos:

Personas
 Fernando González «Gonzo», periodista español;
 Fernando González (tenista) «Gonzo», tenista chileno;
 Gonzalo Palacios, Gonzo Palacios, músico argentino;
 Antonio Sanchez Sanchez, El Gonzo, comunista tapatío;
 Gonzo Suárez, desarrollador de videojuegos español;

Géneros
 Periodismo gonzo;
 Pornografía gonzo.

Además
 Gonzo (The Muppets), personaje de The Muppets.
 Gonzo (animación), estudio de animación japonés;